Wettersbach kann stehen für:

 Wettersbach, ehemalige Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, heute Verwaltungseinheit in der kreisfreien Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wettersbach (Scheidgraben), rechter Oberlauf des Scheidgrabens (zur Alb) bei Wolfartsweiler, Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wettersbach (Bachmaier Bach), rechter Oberlauf des Bachmaier Bachs (zum Schwimmbach, zur Vils) bis nahe Rampoldstetten, Markt Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Grünwettersbach, Stadtteil von Karlsruhe in der Verwaltungseinheit Wettersbach, Baden-Württemberg